AEA steht für:
 Actors’ Equity Association, eine amerikanische Gewerkschaft der Schauspieler
 Advanced Extension Award im britischen Erziehungssystem
 Aerial Experiment Association, kanadischer Flugzeughersteller
 American Economic Association
 N-Arachidonylethanolamid, das erste entdeckte Endocannabinoid, siehe Anandamid
 Archivo español de arqueología
 Association of European Airlines
 Atomic Energy Authority
 Austrian Energy Agency, siehe Österreichische Energieagentur
 Austrian Editors Association, siehe Österreichischer Verband Filmschnitt
 Flugplatz Abemama (IATA-Code) im Inselstaat Kiribati
 Air Europa (ICAO-Code), spanische Fluggesellschaft

AeA steht für:
 American Electronics Association, ehemaliger amerikanischer Handelsverband

aea steht für:
 Areba (ISO-639-3-Code), Dialekt von Gurdjar, australische Sprache auf der Cape York Peninsula, Queensland

Siehe auch:
 ÄA

Abkürzung